Михаил Черныш:
 Черныш, Михаил Ефимович (1913—1987) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Черныш, Михаил Иванович (1913—1991) — советский историк, профессор Пермского университета.
 Черныш, Михаил Фёдорович (род. 1955) — российский социолог, член-корреспондент РАН (2019).